Гаплогруппа J1d6 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Происхождение 
В популяционной генетике человека гаплогруппой J1d6 называют одну из гаплогрупп, выявленных при анализе последовательности мутаций в митохондриальной ДНК (mtDNA). Происходит данная митогаплогруппа от родительской J1d, от которой также происходят: J1d1, J1d2, J1d3, J1d4, J1d7, J1d8, J1d9, J1d10, J1d-a. Определяется эта гаплогруппа через мутацию A9041G, и согласно расчетам компании YFull появилась она 10.5 тысяч лет назад, при этом имеет возраст ближайшего общего предка (TMRCA) в 5.2 тысяч лет назад. Предполагается что эта гаплогруппа J1d6 появилась на Ближнем Востоке в период раннего неолита, и затем распространилась в сторону Анатолии, Европы, Кавказа и Средней Азии. От нее в свою очередь происходят гаплогруппы J1d6a (C16301T), J1d6b (A15218G), J1d6c (A335G).

Субклады 

 J1d6
 J1d6a
 J1d6b
  J1d6c

Палеогенетика

Неолит 
Ближневосточный неолит
 WC1 | n-10 —  — Керманшах (остан), Иран — 7455-7082 calBCE (8240±56 BP, UBA-25840) — М — G2b > G-Y37100* # J1d6.

Халколит 
Гёксюр
 I8526 | MOS323, Geoksyur 1, 1964, 188, Tolos "Щ", IE-10-15 — Марыйский велаят, Туркменистан — 3500–2800 BCE — М — R > R2 # J1d6.

Железный век 
Скифы
 MJ-46 | 11 — Мамай-Гора — Каменско-Днепровский район, Запорожская область, Украина — 366-171 calBCE (2195±30 BP) — Ж — J1d6.

Хунну
 DA98 | Kyr 56 — Уч-Курбу (курган 14, п. 2) — Иссык-Кульская область, Киргизия — 26-242 calCE (1890±46 BP, UBA-31211) — Ж — J1d6.

Средние века 
Сюник
 arm12 | Coll 7 — Sotk 1 — Сотк, Гехаркуникская область, Армения — 728–930 AD (1242 ± 39 calBP) — J1d6.

Примечания

Публикации 
2016
 
2017
 
2018
 
2019

Ссылки 
 
 J1d6 – Haplogroup

См. также 

Гаплогруппа J1 (мтДНК)